Wild Horse Mesa (film, 1925) de George B. Seitz, réalisé en 1925.
 Wild Horse Mesa (film, 1932) de Henry Hathaway, réalisé en 1932.
 Wild Horse Mesa (film, 1947) de Wallace Grissell, réalisé en 1947.